Freizeichen steht für:

 einen Hörton
 Freizeichen (Roman), einen Roman der deutschen Schriftstellerin Ildikó von Kürthy

Siehe auch: